je steht für:

 Kurzform von jeweils, siehe Distributiv
 im Deutsch neben Jot eine regionale Aussprache des Buchstabens J
 .je, die Top-Level-Domain von Jersey
 Khedrub Je (1385–1438), tibetischer Gelugpa, 1. Penchen Lama

J̌e steht für:
 Ջ, der 27. Buchstabe des armenischen Alphabets

JE steht für:
 Jaffé-Ewald, siehe Göttinger Papsturkundenwerk
 Japanische Enzephalitis, durch Viren ausgelöste Tropenerkrankung
 Chemin de fer de Jougne à Eclépens, ehemalige Eisenbahngesellschaft in der Westschweiz
 Junior Enterprise, siehe Studentische Unternehmensberatung
 Jersey, Ländercode nach ISO 3166
 die postcode area Jersey (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Mango (Fluggesellschaft), südafrikanische Fluggesellschaft (IATA-Code)

JE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Wittenberg (für Jessen (Elster))
 Norwegen: Gjøvik in der Provinz Oppland
 Österreich: Bezirk Jennersdorf
 Tschechien: Okres Jeseník, deutsch: Freiwaldau (auslaufend)

Siehe auch:
 IE
 Ye

Abkürzung